

Cinema 
 Il miracolo – film del 1920 diretto da Mario Caserini
Il miracolo – episodio del film L'amore, diretto da Roberto Rossellini (1948)
Il miracolo (Le miraculé) – film diretto da Jean-Pierre Mocky (1987)
Il miracolo – film diretto da Edoardo Winspeare (2003)

Letteratura 
 Il miracolo (The Miracle) – romanzo di Irving Wallace del 1984
 Il miracolo – libro scritto da Vittorio Messori (1998)
 Il miracolo (Miracle) – romanzo di Danielle Steel (2005)

Musica 
Il miracolo – album dei Gerson (2005)
Il miracolo – album del gruppo salentino di musica popolare degli Officina Zoè

Televisione
Il miracolo – serie televisiva italiana del 2018